Депута́тский переулок:

 Депутатский переулок — переулок в Иванове.
 Депутатский переулок — переулок в Ярославле.
 Депутатский переулок — название Депутатской улицы в Воронеже до 1962 года.

См. также 
 Депутатская улица